Birger Larsen har flere betydninger:
 Birger Larsen (filminstruktør) (1961-2016) − en dansk filminstruktør
 Birger Larsen (fodboldspiller) (født 1942) − en dansk fodboldspiller